Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2015 года — 8-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 5 по 12 января 2015 года в Буффало, США. Сборная США стала чемпионом, одолев в финале сборную Канады со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовую медаль впервые в своей истории выиграла сборная России, уверенно победившая в матче за третье место сборную Чехии — 5:1.

Лучшими бомбардирами чемпионата стали канадка Сара Потомак и американка Ребекка Гилмор, набравшие по 9 очков за результативность. При этом Сара Потомак была ещё признана лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарём турнира стала россиянка Валерия Тараканова, а лучшим защитником как и год назад американка Джинси Данн.

Арена 
Все матчи чемпионата прошли в новом построенном комплексе «ХарборЦентр».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Швейцарии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 ^

Северная Америка
 *
 *×
Азия
 *

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2014 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2014 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2015 года.

Главные судьи
  Лэйси Сенук
  Дебби Хенгст
  Джерилин Гленн
  Миюки Накаяма
  Рамона Вайсс
  Диана Куглиетта

Линейные судьи
  Свенья Штроменгер
  Малене Сковбакке
  Йоханна Тауриайнен
  Наташа Пагон
  Ли Тхэри
  Михаэла Куделова
  Дженнифер Макмэхон
  Ванесса Стрэттон
  Джессика Леклерк
  Жаклин Спрессер

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-5).

На первом матче организаторы (неизвестно, намеренно или ошибочно) поставили в качестве гимна России «Патриотическую песнь» (гимн без слов, действовавший до 2000 года). Тогда российские девушки сами спели новый гимн на музыку Александрова.

Группа B 

Время местное (UTC-5).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии до двух побед. Сборная Швейцарии одержала победу в первых двух матчах и заняла седьмое место. Проигравшая серию сборная Японии занимает на турнире восьмое место и переходит в первый дивизион чемпионата мира 2016 года.

Время местное (UTC-5).

Швейцария выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-5).

Полуфинал 
Время местное (UTC-5).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-5).

Финал 
Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Сара Потомак

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Валерия Тараканова
 Защитник:  Джинси Данн
 Нападающий:  Сара Потомак

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Валерия Тараканова
 Защитники:  Джинси Данн —  Мика Харт
 Нападающие:  Фануза Кадирова —  Сара Потомак —  Мелисса Самоскевич

Примечания

Ссылки 
 
 

Январь 2015 года
Спорт в США в 2015 году
ЖЮ
2015
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Хоккей
Чемпионаты мира в США